Landesregierung Johann Wagner steht für folgende Landesregierungen von Burgenland:

* Landesregierung Johann Wagner I, 1956 bis 1960
 Landesregierung Johann Wagner II, 1960 bis 1961